SD Crvena zvezda, sportsko društvo osnovano 1945 kao nogometni klub, a kasnije su osnovane i sekcije za košarku i druge sportove
 FK Crvena zvezda Beograd
 KK Crvena zvezda Beograd